Le Canton de Vesoul est le nom porté par plusieurs cantons et anciens cantons français situés en Haute-Saône, tous situés dans l'arrondissement de Vesoul.

 Le Canton de Vesoul (1790 - 1973), formé de Vesoul et de 23 communes environnantes.
 Le Canton de Vesoul-Ouest (1973 - 2014), formé d'une fraction de Vesoul et de 11 communes environnantes.
 Le Canton de Vesoul-Est (1973 - 2014), formé d'une fraction de Vesoul et de 12 communes environnantes.
 Le Canton de Vesoul-1 (2014 - à aujourd'hui), formé d'une fraction de Vesoul et de 11 communes environnantes.
 Le Canton de Vesoul-2 (2014 - à aujourd'hui), formé d'une fraction de Vesoul et de 12 communes environnantes.

Homonymie